AMC Bridge — сервісна ІТ-компанія із США (Волтем, Массачусетс), що надає послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення та ІТ-консалтингу. Має п'ять центрів розробки в Україні: у Дніпрі, Хмельницькому, Сумах, Чернівцях та Львові. Станом на 2021 рік в AMC Bridge працювало понад 700 фахівців.

Історія 

 1999 р. Заснування компанії.
 2000 р. Підписано перший довгостроковий контракт на розробку програмного забезпечення під замовлення.
 2001 р. AMC Bridge виходить на ринок інженерного ПЗ, розпочавши співпрацю зі SolidWorks.
 2013 р. Відкриття центру розробки у Хмельницькому.
 2015 р. AMC Bridge об'єдналась з компанією Aquasoft. У Дніпрі відбулась перша конференція для розробників, присвячена інженерному програмному забезпеченню — D3D. Відкриття центру розробки у Сумах.
 2016 р. AMC Bridge потрапила до рейтингів Inc. 5000 та Global Outsourcing 100. Відкриття центру розробки в Чернівцях. DOU.ua визнала AMC Bridge найкращим роботодавцем України серед IT-компаній з 200-800-ми спеціалістами та найкращим ІТ-роботодавцем міста Дніпро.
 2018 р. Відкриття представництв в Японії та Європі.
 2019 р. Відкриття центру розробки у Львові.
 2020 р. У рейтингу найкращих ІТ-роботодавців від DOU.ua AMC Bridge друга в Україні серед компаній зі штатом у 200—800 співробітників та перша в Чернівцях. Початок співпраці з розробниками по всій Україні.

Галузі та клієнти 
AMC Bridge надає послуги компаніям з різних галузей, як то будівництво, машинобудування, архітектура, 3D-друк, генеративний дизайн, доповнена реальність (AR), віртуальна реальність (VR), інтернет речей (IoT) та робототехніка.

Серед клієнтів AMC Bridge є лідери в розробці інженерного ПЗ, такі як Autodesk, Dassault Systems, PTC, Siemens PLM, ARAS, а також великі будівельні та виробничі компанії. Окрім цього, AMC Bridge обслуговує стартапи, що працюють в галузях, де вона є експертом.

Соціальна відповідальність та освітні ініціативи 
AMC Bridge створила курс із 3D-програмування та комп'ютерної графіки для студентів п'яти університетів України (2018—2019).

Компанія є членом Dnipro IT Community,підтримує освітні, соціальні та спортивні ініціативи у містах, де є її центри розробки.

Чотири роки поспіль (2018—2021) компанія була офіційним хабом змагань із командного програмування Google Hash Code.

З 2015-го року компанія проводить у Дніпрі D3D () конференцію для розробників інженерного програмного забезпечення.

Співпраця з ВНЗ 
AMC Bridge є партнером таких українських ВНЗ:
 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара  (з 2012)
 Хмельницький національний університет (з 2015)
 Сумський державний університет (з 2015) 
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (з 2017)
 Національний університет «Львівська політехніка» (з 2019)

Визнання на нагороди 
2016–2020 — щорічний рейтинг приватних компаній США з найбільш динамічним розвитком Inc. 5000 .

2019 — всесвітній рейтинг The best of the Global Outsourcing 100®.

2020 — 329 позиція у рейтингу компаній американського континенту, складеному Financial Times за показником середньорічного темпу зростання у 2015-2018 роках.

Сотня кращих IT-Outsourcing компаній 2020-го року за версією IAOP (International Association of Outsourcing Professionals).

DOU кілька разів включало AMC Bridge до 50 найбільших IT-компаній України. Спільнота DOU також відзначала AMC Bridge у інших своїх рейтингах:

2016 — за результатами голосування працівників, стала першою в рейтингу найкращих роботодавців зі штатом у 200—800 співробітників в Україні та Дніпрі.

2019 — ТОП-50 компаній за динамікою зростання.

2020 — за результатами голосування працівників, стала другою в рейтингу найкращих роботодавців зі штатом у 200—800 співробітників в Україні та першою в Чернівцях .

Примітки

Посилання 
 Український сайт AMC Bridge